Banfield bezeichnet

 Banfield (Argentinien), eine Stadt in Argentinien
 den Fußballverein dieser Stadt, CA Banfield
 Banfield (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Banfield (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Banfield ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Banfield-Norris (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Audrey Banfield (* 1936), britische Hochspringerin
 Drew Banfield (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Edmund James Banfield (1852–1923), australischer Reiseschriftsteller
 Edward C. Banfield (1916–1999), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Gottfried von Banfield (1890–1986), österreichisch-ungarischer Marineflieger, Vater von Raffaello de Banfield
 Jillian F. Banfield (* 1959), australisch-amerikanische Mikrobiologin und Geologin
 Neil Banfield (* 1962), englischer Fußballspieler
 Raffaello de Banfield (1922–2008), italienischer Komponist, Sohn von Gottfried von Banfield
 Thomas Collins Banfield (1802–1855), irischstämmiger Philologe und Nationalökonom
 Tony Banfield (* 1938), US-amerikanischer Footballspieler
 Volker Banfield (* 1944), deutscher Pianist und Professor